Бе́рег Ке́мпа () — часть восточного побережья Антарктиды, лежащая к востоку Земли Эндерби, между 56°25' и 59°34' восточной долготы.

Берег омывается морем Содружества. Большая часть его скрыта под покровом материкового льда, образующего нередко высокие ледяные обрывы.

Берег был открыт в 1833 году английским морским офицером, капитаном судна «Магнет» Питером Кемпом; позднее назван его именем.

Источники 
 .
 .

К